Allan McLeod Cormack (Johannesburg, Sud-àfrica, 1924 - Boston, EUA, 1998), físic nord-americà d'origen sud-africà guardonat amb el Premi Nobel
 John James Rickard Macleod (Clunie, 1876 - Aberdeen, 1935), metge escocès guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1923
 Kevin MacLeod (?, Green Bay, Wisconsin), compositor americà de bandes sonores 
 Quentin MacLeod, personatge de ficció de la sèrie de dibuixos animats Highlander:The Animated Series